Кребсбах () — гидроним в Германии и фамилия.

Гидронимы 
 Кребсбах (приток Вюрма)
 Кребсбах (приток Ниддера)
 Кребсбах (приток Паара)
 Кребсбах (приток Родаха)
 Кребсбах (приток Фальбаха)
 Кребсбах (приток Хафербаха)
 Кребсбах (приток Шварцбаха)
 Кребсбах (приток Штайнаха)

Персоналии 
 Кребсбах, Астрид (1913—1995) — немецкая теннисистка.
 Кребсбах, Эдуард (1894—1947) — немецкий врач, офицер СС, служивший в концлагере Маутхаузен.